Пепеля́ев (Пепеляева) — русская фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 Пепеляев, Алексей Геннадьевич (род. 1984) — российский хоккеист.
 Пепеляев, Анатолий Николаевич (1891—1938) — российский военачальник, участник Белого движения, областник.
 Пепеляев, Виктор Николаевич (1885—1920) — областник, депутат Государственной Думы, премьер-министр в правительстве Колчака.
 Пепеляев, Евгений Георгиевич (1918—2013) — лётчик-истребитель, наиболее результативный ас войны в Корее, Герой Советского Союза.
 Пепеляев, Константин Владимирович (род. 1981) — российский и казахстанский хоккеист с мячом.
 Пепеляев, Михаил Петрович — тобольский купец II гильдии.
 
 Пепеляев, Пётр Кузьмич (1920—1955) — полный кавалер ордена Славы.

Женщины 
 Пепеляева, Лиана Витальевна (род. 1965) — депутат Государственной Думы.

См. также 
 Попеляев
 Попеляны